Фамилија Хименез има више значења:

 Фамилија Хименез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Хименез, Веракруз Дос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Хименез, Ехидо Кампече (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Хименез, Колонија Маријана (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Хименез, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Хименез, Колонија Санта Фе (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику